Лекінца () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Лекінца () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Лекінца.
 Лекінца () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Келінешть-Оаш.
 Лекінца () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Єрнут.